Дубровки — название населенных пунктов.

Белоруссия 
 Дубровки — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Дубровки — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Дубровки — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Дубровки — деревня в Лельчицком районе Гомельской области.

Россия 
Белгородская область
 Дубровки — деревня в Валуйскиом районе

Калужская область
 Дубровки — деревня в Мосальском районе
 Дубровки — деревня в Куйбышевском районе

Костромская область
 Дубровки — деревня в Буйском районе

Московская область
 Дубровки — деревня в Дмитровском городском округе.
 Дубровки — деревня в городском округе Солнечногорск (прежде в составе сельского поселения Смирновское Солнечногорского района).
 Дубровки — деревня в городском округе Солнечногорск (прежде в составе сельского поселения Лунёвское Солнечногорского района).
 Дубровки — деревня в Талдомском городском округе.

Пензенская область
 Дубровки — село в Спасском районе
 Дубровки — деревня в Камешкирском районе

Псковская область
 Дубровки — деревня в Бежаницком районе

Тверская область
 Дубровки — деревня в составе Черногубовского сельского поселения Калининского района. 
 Дубровки — деревня в составе Красногорского сельского поселения Калининского района. 
 Дубровки — деревня в Конаковскиом районе
 Дубровки — деревня в Селижаровском районе

Ярославская область
 Дубровки — деревня в Даниловском районе
 Дубровки — деревня в Мышкинском районе
 Дубровки — деревня в Некрасовском районе

См. также 
 Малые Дубровки
 Мордовские Дубровки
 Новые Дубровки
 Русские Дубровки
 Слободские Дубровки
 Старые Дубровки

 Дубровка